Palestina steht in der Geographie für:

 Palestina (Alagoas), eine Gemeinde in Brasilien
 Palestina (Caldas), eine kolumbianische Gemeinde in Caldas, siehe Liste der Municipios im Departamento de Caldas
 Palestina (Ecuador), eine Kleinstadt in Ecuador
 Palestina (Huila), eine kolumbianische Gemeinde im Departamento del Huila
 Palestina (São Paulo), eine Gemeinde in Brasilien
 Palestina (Amerikanische Jungferninseln), eine Ortschaft in der karibischen See
 Palestina de Los Altos, eine Ortschaft in Guatemala.

Siehe auch:
 Palästina
 Palestyna